Molekulska formula -{C15H22O5}- se može odnositi na:

 Artemisinin
 Oktil galat